Ahora y siempre puede referirse a:

Ahora y siempre, álbum de Alacranes Musical;
Ahora y siempre, álbum de La Mafia;
Ahora y siempre, novela publicada por Jack Finney;
Ahora y siempre, novela publicada por Ray Bradbury;
Ahora y siempre, Canción de José de Jesús Morales Galindo.